Муму́йе:

 Мумуйе — группа народов, населяющая восточные районы Нигерии (пугу, апава, йоро, ранг, зинна, якоко, гола, или гонгла, и другие).
 Мумуйе — адамава-убангийский язык, на диалектах которого говорят народы мумуйе.
 Мумуйе — подгруппа адамава-убангийских языков (ветвь леко-нимбари, подсемья адамава).